Бадаєв () — російське прізвище. Жіноча форма — Бадаєва.

Відомі носії 
 Бадаєв Олексій Єгорович (1883 — 1951) — комуністичний діяч СРСР.
 Бадаєв Семен Іванович ((1778 — 1847) — російський металург-винахідник.
 Бадаєва Марія Василівна (1921 — 1941) — підпільниця, входила до Сумського партизанського загону.